Эшли Болл (, род. 31 марта 1983 года) — канадская актриса озвучивания и певица. Известна озвучиванием Радуги Дэш и Эпплджек в мультсериале «Дружба — это чудо».

Болл является вокалисткой в инди-рок-группе Hey Ocean!. Кроме этого, она также является героиней документального фильма «Brony».

Фильмография

Примечания

Ссылки